Анко, паста адзуки, сладкая бобовая паста — уваренные с сахаром или мёдом бобы фасоли угловатой. Анко была изобретена в Китае. Используется в японской, китайской, корейской кухнях.

Разновидности 
Сорт анко определяется консистенцией.

Китайская кухня 
 Перетёртая анко: адзуки варят с сахаром и перетирают в пасту. Получается мягкая субстанция с частицами фасолевой оболочки. Сила и тщательность перетирания зависят от желаемой консистенции пасты. Иногда в готовую анко добавляют целые варёные с сахаром бобы. Перетёртая анко — самый распространённый вид в китайской кухне.
 Мягкая анко: фасоль варят без сахара, перетирают и разводят до консистенции кашицы. Затем вторично протирают, через сито, для удаления оболочек бобов, фильтруют через марлю. Хотя после фильтрации в анко можно добавить сахар и готовить с ней блюда, обычно перед использованием в мягкую анко добавляют масло. Начинка в китайских сладостях готовится из мягкой анко.

Японская кухня 
  — цельные бобы, сваренные с сахаром.
  — растёртые варёные с сахаром бобы.
  — фильтрованная цубуси-ан; наиболее распространённый вид.
  — высушенная и затем восстановленная с помощью кипятка.

Этимология 
В японском языке для анко существуют следующие названия: , , . Строго говоря, слово ан может означать пасту из любых бобов, хотя обычно подразумевается адзуки. Паста из других видов зернобобовых называются: , .

Аналогично, китайское слово доуша () может означать любую пасту, а хундоуша (紅豆沙) — это анко.

Использование

Китай 
 Хундоутан () — суп из жидкой анко. Часто готовится с танъюань и семенами лотоса.
 Танъюань (): клёцки из рисовой клейковины со сладкой начинкой.
 Цзунцзы (): голубцы из рисовой клейковины и анко, завёрнутых в бамбуковые листья. Рис для цзунцзы приготавливается особым образом.
 Юэбин (): кекс с начинкой. Юэбин делают с растёртыми семенами лотоса, анко и другими начинками.
 Баоцзы (): пирожки на пару.
 Хундоугао ()

Япония 
 Аммицу, десерт из анко, агар-агара и кусочков фруктов, подаётся политый сиропом.
 Ан-пан, выпечка, начинённая анко.
 Дайфуку, моти с начинкой из анко.
 Данго, шарики из рисовой муки, часто сверху покрываются анко.
 Дораяки, два японских бисквита, между которыми находится слой анко.
 Мандзю, паровой пирожок с начинкой из анко.
 Сируко или дзэндзай, сладкий суп с анко.
 Тайяки, печенье в форме рыбки, начинённое анко.
 Ёкан, желе с анко.
Анкояки, анко на гриле.

Корея 

 Парам тток
 Пунъоппан
 Чхальпориппан — похожее на дораяки изделие из ячменного теста.
 Хоппан
 Кёнджу
 Пхатпинсу
 Пхаттанджа (팥단자)
 Пхатчук — суп
 Пхатток (팥떡) — тток с анко
 Пхатт сирутток
 Сонпон, подвид ттока, корейских рисовых пирожков. Некоторые виды сонпона начиняют анко.

Культурное влияние 
 Персонаж аниме Наруто Анко Митараси получила имя по названию своей любимой еды, пасты анко и митараси данго.
 Мультипликационный герой Anpanman — это антропоморфный ан-пан.
 В классической новелле Нацумэ Сосэки Ваш покорный слуга кот профессор пристрастился к анко; жена профессора винит анко в провоцировании диспепсии у мужа и больших счетов за еду.
 Персонажа аниме «Tamako Market» Анко Китасиракаву, родившуюся в семье продавца моти, назвали так в честь анко.

Примечания 

Китайские десерты
Вьетнамские десерты
Вагаси
Корейские десерты